
Termin -{A6}- ima više značenja.
 ATC kod A06, laksativi
 -{ISO 216}-, A6 veličina papira
 Ауто-пут 6 (Њемачка), њемачки државни ауто-пут А6 (Сарбрикен - Вајдхаус)